Hälledammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hälledammen, Skåne, sjö i Båstads kommun, 
Hälledammen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn